Барио Сан Исидро има више значења:

 Барио Сан Исидро, Пуебло Нуево де лос Анхелес (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Исидро (Косолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Исидро (Сан Илдефонсо Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Исидро (Сан Хуан Баутиста Сучитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Исидро (Сан Педро Хучатенго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Исидро (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Исидро (Запотитлан Лагунас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Исидро (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио Сан Исидро, Тлахумпал (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио Сан Исидро (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику